Пица — село  Сергачского района Нижегородской области России. Входит в состав Лопатинского сельсовета.

География 

Село расположено берегу одноименной реки. Находится в 20 км к юго-западу от районного центра — города Сергач, и в 133 км к юго-востоку от Нижнего Новгорода. Высота центра селения над уровнем моря — 156 м.

Уличная сеть 
Пять улиц: Верхняя, Лесная, Овражная, Приозерная, Центральная, отражающие географические реалии селения.

Название 
Название села происходит от наименования реки, на берегу которой оно расположено. Название речки в свою очередь имеет мордовское (эрзянское) происхождение и означает «Сосна». Однако существует мнение, основанное в первую очередь на легенде, что название села появилось из-за ошибки, которую допустил чиновник, описывавший населённые пункты. Согласно данному мнению, ранее село называлось Спица, однако первая буква в названии была утрачена, вследствие чего и возникло текущее название. Существует и третья точка зрения. Согласно ей, название села происходит от татарского слова Печә, означающего «кроит» или «выкраивает».

История 

Первые упоминания о Пицене позже начала ХV|| столетия(159? года). Тогда селение располагалось в 1-2 км к югу от его теперешнего положения. Пица в XVIII—XIX веках хотя и являлась одной из самых крупных татарских деревень.

Данные исторической переписи основаны на Ревизских Сказках.

Население

Известные жители 
Известный хоккейный тренер Зинэтула Билялетдинов имеет Пиценские корни и не раз приезжал на малую родину.

В деревне 10 июля 1922 года родился Умар Белялович Белялов (умер 23 августа 1996 в Казани) — доктор исторических наук (1979), профессор (1980), заслуженный деятель науки ТАССР (1982), РСФСР (1988).

Инфраструктура 
В селе также присутствуют два магазина. Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Нариманова, три крестьянско-фермерских хозяйств. Дом культуры, врачебная амбулатория и библиотека.

Достопримечательности 

 В селе расположены две мечети, первая из которых построена в 1989 году, а вторая в 1998 году.

 2 памятника односельчанам, погибшим в годы Второй мировой войны.

 Шырылдавык — родник с ключевой водой.

 Лес при въезде в деревню.

 Озеро Инеш в середине, ближе к левой части села.

В литературе 

О деревне написана книга «Не забыть нам Пицу родную!». В которой повествуется история села от его основания. Упор в книге сделан на советский период и функционирование Колхоза имени Нариманова.

Примечания 

Населённые пункты Сергачского района